La famille de Copis est une famille noble belge éteinte originaire du Limbourg, puis établie à la fin du  à Liège, en Belgique. Elle s'est éteinte en 1857 en ligne masculine et en 1913 en ligne féminine.

Histoire 
La famille de Copis est seigneur de Gors-Opleeuw, à Looz, dans le Limbourg, depuis le début du  et y habite le château. En 1764, Isidore de Copis construit le petit château de Bellevue sur le domaine, tandis que son frère Dieudonné, l'aîné, habite le grand château.

François-Maximilien de Copis 
François-Maximilien de Copis, seigneur de Gorsleeuw, est le dernier seigneur sous l'Ancien régime. Il est admis en 1793 comme membre du Second État dans les États du prince-évêché, nommé baron de Copis et vicomte de Bavay. Il est marié avec Marie-Isabelle de Hinnesdael.

François de Copis 
François de Copis, né à Liège vers 1785 et mort à Tongres en 1828, fils de François-Maximilien, est reconnu en 1816, sous le Royaume uni des Pays-Bas, dans la noblesse héréditaire avec le titre de baron, transférable à tous les descendants. Il est resté célibataire.

Constantin de Copis 
Constantin François de Copis, né à Liège le  et mort à Gorsleeuw le , frère de François, est reconnu dans la noblesse héréditaire en 1816, sous le Royaume-Uni des Pays-Bas, avec le titre de baron transférable à tous les descendants et est nommé chevalier de la province de Liège .

Il devient chambellan du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, membre du Conseil provincial de Liège et conseiller de Liège. Il vit principalement dans le château de Gorsleeuw, qu'il a entièrement rénové en 1820 dans un style classique.

Il épouse la comtesse Françoise de Méan de Beaurieux (1792-1869) en 1810. Ils ont quatre filles, mariées noblement.

Arbre généalogique

Références

Biographie 
 Oscar Coomans de Brachène, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1986, Bruxelles, 1986.

Famille noble belge
Ancienne famille belge